Die Saison 2012/13 der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen war die siebenunddreißigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 22. September 2012 und endete am 13. April 2013.

2. Bundesliga Nord 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der TSV Bayer 04 Leverkusen. Absteigen musste der TV Eiche Horn Bremen.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Frauen:
 VC Olympia Berlin II
 TSV Rudow Berlin
 TV Eiche Horn Bremen
 SCU Emlichheim
 TV Gladbeck
 VT Aurubis Hamburg II
 DSHS SnowTrex Köln
 Bayer Leverkusen
 USC Münster II
 VfL Oythe
 Schweriner SC II
 1. VC Stralsund

Meister der Saison 2011/12 wurde VT Aurubis Hamburg II, einen Aufsteiger in die 1. Bundesliga gab es aber nicht. Als Absteiger aus der 1. Bundesliga kam Bayer Leverkusen hinzu. Die Frauen von Rotation Prenzlauer Berg zogen sich in die 3. Liga Nord zurück. Den Gang in die Drittklassigkeit antreten musste auch der TV Werne, während DSHS SnowTrex Köln (vormals FCJ Köln) aus der Regionalliga West aufstieg. Die Mannschaft vom 1. VC Parchim trat seit dieser Saison als Schweriner SC II an. Ein Sonderspielrecht hatte wie üblich der VC Olympia Berlin.

Ergebnisse

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister wurde der VV Grimma, der auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga verzichtete. Absteigen musste der Förderverein Tübinger Modell, der TV Dingolfing zog sich zurück.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Frauen:
 Fighting Kangaroos Chemnitz
 TV Dingolfing
 VC Olympia Dresden
 SWE Volley-Team
 VV Grimma
 SV Lohhof
 VC Offenburg
 TG Bad Soden
 Allgäu Team Sonthofen
 NawaRo Straubing
 Allianz MTV Stuttgart II
 Förderverein Tübinger Modell
 Rote Raben Vilsbiburg II

Meister der Saison 2011/12 wurde VV Grimma, einen Aufsteiger in die 1. Bundesliga gab es aber nicht. Den Gang in die Drittklassigkeit antreten mussten der VfL Nürnberg und der TV Villingen, während der TV Dingolfing und der Förderverein Tübinger Modell aus der Regionalliga aufstiegen. Die Mannschaft vom FTSV Straubing trat als NawaRo Straubing an. Ein Sonderspielrecht hatte weiterhin VCO Dresden.

Ergebnisse

Tabelle

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Frauen Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Frauen Archiv

2012 13
Volleyballsaison 2012/13